JimJam (Italia) – emittente televisiva italiana
 JimJam (Romania) – emittente televisiva rumena
 JimJam (Polonia) – emittente televisiva polacca
 JimJam (Slovacchia) – emittente televisiva slovacca
 JimJam (Ungheria) – emittente televisiva ungherese
 JimJam (Belgio) – emittente televisiva belga
 JimJam (Lussemburgo) – emittente televisiva lussemburghese
 JimJam (Medio Oriente e Nordafrica) – emittente televisiva mediorientale e nordafricana
 JimJam (Regno Unito) – emittente televisiva britannica 
 JimJam (Paesi Bassi) – emittente televisiva nederlandese
 Jim Jam (Germania) – emittente televisiva tedesca 
 JimJam (Malta) – emittente televisiva maltese 
 JimJam (Repubblica Ceca) – emittente televisiva ceca
 JimJam (Portogallo) – emittente televisiva portoghese
 JimJam (Austria) – emittente televisiva austriaca
 JimJam (Grecia) – emittente televisiva greca
 JimJam (Israele) – emittente televisiva israeliana
 JimJam (Svizzera) – emittente televisiva svizzera
 JimJam (Cipro) – emittente televisiva cipriota
 JimJam (Singapore) – emittente televisiva singaporiana
 JimJam (Thailandia) – emittente televisiva thailandese
 JimJam (Russia) – emittente televisiva russa
 JimJam (Francia) – emittente televisiva francese 
 JimJam (Ucraina) – emittente televisiva ucraina
 JimJam (Arabia Saudita) – emittente televisiva saudita
 JimJam (Sudafrica) – emittente televisiva sudafricana
 JimJam (Moldavia) – emittente televisiva moldava